Steubach steht für:

 Steubach (Gemeinde Eschenau), Ortschaft in der Gemeinde Eschenau im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich
 Steubach (Traisen), linker Zufluss zur Traisen bei Rotheau in Niederösterreich